Fruitvale kan verwijzen naar de volgende zaken in de Verenigde Staten:
Fruitvale (BART), een metrostation in Californië
Fruitvale (Colorado), een woonplaats
Fruitvale (Texas), een woonplaats